Дубосса́рское Ра́дио — приднестровская радиостанция, вещающая в Дубоссарском районе.

История 

4 ноября 1991 года решением Президиума городского Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары было создано Муниципальное учреждение «Дубоссарское радио».

22 октября 2001 года зарегистрировано в министерстве информации и телекоммуникации ПМР.

1 февраля 2006 года зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц министерства юстиции ПМР.

До 2004 года вещание производилось по районным радиотрансляционным сетям.

Эфир 

Основная часть эфира - ретрансляция радиостанции «Дорожное радио» со вставками собственных информационных программ.

Вещание ведётся на трёх государственных языка республики: русский, молдавский и украинский.

Примечания 

Дубоссары
Средства массовой информации Приднестровской Молдавской Республики